Keep Movin – album muzyczny norweskiego wokalisty i producenta, Olego Børuda, wydany 4 kwietnia 2011 roku. Wyprodukowany przez Olego Børuda.

Lista utworów

Muzycy 
 Ole Børud – wokal, chórki, gitary, gitara basowa, programowanie, instrumenty klawiszowe
 Frode Østang Mangen – instrumenty klawiszowe
 Ruben Dalen – perkusja, instrumenty perkusyjne
 Markus Lillehaug Johnsen – gitary
 Lars-Erik Dahle – gitara basowa
 Jens Petter Antonsen – trąbka
 Børge Are Halvorsen – saksofon
 Even Kruse Skatrud – puzon

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2011